Osoby o tym nazwisku:
 Piotr Montygerdowicz – litewski urzędnik
 Piotr Janowicz Montygerdowicz – litewski urzędnik